Иван Икономов може да се отнася за:
 Иван Икономов (1881 – 1938), български инженер
 Иван Икономов, български дипломат, син на Тодор Икономов
 Иван Икономов, български редактор на различни вестници